Босацький Бартош (1975) — польський футболіст.
 Босацький Володимир Михайлович (1936—2005) — видатний лікар акушер-гінеколог.

Прізвища